El término Carbayón puede designar las siguientes cosas:

 Es el gentilicio no oficial de los habitantes de Oviedo.
 Carbayón es la denominación de un famoso árbol.
 El Carbayón dulce típico de la ciudad de Oviedo.
 Era el nombre de un periódico denominado Diario el Carbayón.